Василий Антонович Леонов (, город Воронеж, Российская империя — ) — белорусский советский учёный в области педиатрии. Один из основоположников педиатрии в Беларуси. Доктор медицинских наук (1924). Профессор (1924). Академик АН БССР (1941). Заслуженный деятель науки БССР (1939).

Биография 
Окончил Военно-медицинскую академию (1914). В 1914—1918 — военный врач, в 1918—1921 — клинический ординатор, затем ассистент детской клиники Воронежского университета. В 1921-24 — профессор кафедры детских болезней Смоленского медицинского института. С 1924 г. профессор, заведующий кафедрой детских болезней медицинского факультета Белорусского государственного университета, затем Минского медицинского института, во время 1931—1940 гг. декан и заместитель директора Минского медицинского института. В 1940—1947 гг. вице-президент АН БССР. Одновременно в 1941—1944 гг. заведующий кафедрой Горьковского и Новосибирского медицинских институтов. С 1944 г. снова заведующий кафедрой детских болезней Минского медицинского института, одновременно в 1957—1971 гг. заведующий Сектор геронтологии АН БССР. В 1947—1956 гг. член Президиума АН БССР. В 1946—1954 гг. депутат Верховного Совета БССР.

Научная и организационная деятельность 
Один из основоположников педиатрии в Беларуси. Исследования посвящены условным рефлексом у детей, проницаемости стенок сосудов головного мозга, обогащению микроэлементами продуктов питания растительного и животного происхождения, эпидемического и туберкулезного менингита детей.

Основатель и первый руководитель Общества детских врачей БССР (1932—1972). Основатель и первый руководитель кафедры детских болезней медицинского факультета БГУ, затем Минского медицинского института (1924—1968). Основатель и первый декан факультета охраны материнства и детства Минского медицинского института (время 1931—1940). Основатель и первый заведующий Сектора геронтологии АН БССР (1958—1972).

Библиография 
Автор более 110 научных работ, 4 монографий. Основные работы:
 Материалы к изучению условных следовых рефлексов у детей. 1926.
 Условные рефлексы у детей-рахитиков. 1928.
 О содержании кобальта в крови и некоторых органах у детей. 1953.
 Некоторые вопросы патологии детского возраста : [сборник статей] / Белорус. о-во дет. врачей. 1967.
 Цинк в организме человека и животных. 1971 (совм. с. Т. Л. Дубиной).

Примечания

Источники 
 Академик ЛЕОНОВ Василий Антонович
 История белорусской науки в лицах — Василий Антонович Леонов

Ссылки 
 Леонов Василий Антонович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Преподаватели Белорусского государственного университета
Доктора медицинских наук
Академики Академии наук Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Медики Белоруссии
Медики СССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании